Vanity (cantora), estadunidense
 Vanity 6, grupo musical 
 Vanity (álbum), da banda Eighteen Visions
 Vanity (canção de Lady Gaga)
 "Vanity", canção de Christina Aguilera presente no álbum Bionic
 Vaniity, ator pornográfico transexual

Cinema
 Vanity (1916), filme mudo de John B. O'Brien
 Vanity (1927), filme mudo de Donald Crisp